Кабесаррубьяс-дель-Пуэрто () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 100,59 км². Население — 561 человек (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля